Oleksandr Symonenko ist der Name folgender Personen:

* Oleksandr Symonenko (Prähistoriker) (* 1950), ukrainischer Prähistoriker
 Oleksandr Symonenko (Radsportler) (* 1974), ukrainischer Radsportler